Hillside Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hillside Historic District (Connecticut), ID-Nr. 87001384
 Hillside Historic District (Washington), ID-Nr. 96000841

Siehe auch:
 Hillside Avenue Historic District